Финал женского Кубка УЕФА 2003 года — финальные матчи розыгрыша женского Кубка УЕФА 2002/03, 2-го сезона в истории турнира. Матчи состоялся 9 и 21 июня. В финале встретились шведский «Умео» и датская «Фортуна». Для шведской команды финал стал вторым подряд.

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА среди женщин 2002/2003

Ссылки 
 Отчёт на uefa.com

2003
Футбол в Европе в 2003 году
финал
Июнь 2003 года
События 9 июня
Международные спортивные соревнования в Умео
Международные соревнования по футболу в Швеции
Спорт в Швеции в 2003 году
События 21 июня
Международные соревнования по футболу в Дании
Спорт в Дании в 2003 году
Йёрринг